El sufix -beke, -bek, -beek, -baek, -beeke, -bäk, -bääk, -beck, -becque -bais es troba en molts topónims i significa rierol

Hidrografia 
 Beke (Krummes Wasser), un afluent del Krummes Wasser a Einbeck
 Beke (Lippe), un afluent del Lippe a Paderborn
 Beke (Warnow), un afluent del Warnow a Mecklemburg-Pomerània Occidental

Geografia 
 Beke, un antic municipi de Bèlgica, fusionat amb Waarschoot

Persones 
 Charles Tilstone Beke (1800–1874), un explorador britànic d'Àfrica
 Rutger Beke (1977- ), un triatlet belga
 Wouter Beke (1974- ), un polític belga
 Zoltán Beke (1911–1994), un futbolista romanès

 Béké: un habitant crioll de fenotip blanc a les Antilles Franceses

Referències